Jiménez bezeichnet:
 Jiménez (Familienname), Personen mit diesem spanischen Familiennamen; dort auch Personen namens Jimenez 

Jiménez oder Jimenez ist der Name folgender Orte:

 Jiménez (Chihuahua), Stadt im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Jiménez (Coahuila), Ort im Bundesstaat Coahuila, Mexiko
 Jiménez (Guerrero), Stadt im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 Jiménez (Tabasco), Stadt im Bundesstaat Tabasco, Mexiko
 Jimenez (Misamis Occidental), Stadtgemeinde in der Provinz Misamis Occidental auf den Philippinen
 Jiménez (Lara), Bezirk im Bundesstaat Lara, Venezuela
 Puerto Jiménez in Costa Rica

Jiménez bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten:

in Argentinien:
 Departamento Jiménez
in Mexiko:

 Municipio Jiménez del Teul (Zacatecas)

Jimenez bezeichnet außerdem:
 Jimenez Motor, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Jimenez Novia, Sportwagen von Jimenez Motor

Siehe auch:
 Giménez
 Ximénez
 Ximenes